EKN steht für:
 Evangelischer Kirchenfunk Niedersachsen, ein Radiosender
 Epidemiologischen Krebsregisters Niedersachsen, siehe Niedersächsisches Landesgesundheitsamt
 e.kundenservice Netz, eine Tochtergesellschaft der E.ON 
 Flughafen Elkins , nach dem IATA-Code 

DVD